Župnija Sv. Benedikt v Slovenskih goricah je rimskokatoliška teritorialna župnija, dekanije Lenart v Slovenskih goricah, Ptujsko-Slovenjegoriškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Sakralni objekti 
 Cerkev sv. Benedikta, Benedikt (župnijska cerkev)
 Cerkev sv. Treh Kraljev, Sveti Trije Kralji

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Sv. Benedikt v Slovenskih goricah
Dekanija Lenart v Slovenskih goricah
Benedikt
Ustanovitve leta 1329
Župnija Sv. Benedikt v Slovenskih goricah